Усатая совка () — вид птиц рода Megascops семейства совиных.

Среди взрослых особей выделяют 2 морфы: с коричневым или темно-серым оперением. У представителей этого вида круглая голова, желтые глаза и желтоватый клюв. Птица очень похожа на Megascops kennicottii.

Ареал усатой совки простирается от самой юго-восточной части Аризоны, на юг через Мексику, Гватемалу, Сальвадор, Гондурас и до северной центральной части Никарагуа.

От 3 до 4 яиц обычно откладываются в апреле или мае.

Примечания

Литература 
 
 
 

Megascops
Животные, описанные в 1832 году